Esistono più comuni francesi con questo nome

Chèvreville – Manica
Chèvreville – Oise